Мандре Нальгиев — ингушский снайпер, мститель, действовавший в родном селении Сурхахи против войска Деникина во время его кампании по Ингушетии. (1865, Сурхахи — 1924,). Выходец из рода Налганаькъан, национальный герой ингушей.

Биография 

Мандре родился в селении Сурхахи Назрановского округа Терской области (ныне Назрановский район. Республики Ингушетия). По национальности является ингушом.

Мандре стал снайпером не из собственных побуждений, а из-за обстоятельства жизни.

В утреннее время Мандре находился на сельском базаре со своим сыном.
Ещё до наступления Февральской революции в обществе шли слухи о нестабильной ситуации внутри империи и о скором крахе, из-за чего Мандре начал вооружаться.

Мандре покупал оружие у русских, которые имели связи с оружейным заводом, с которого они брали товар. Приобретя товар, Мандре возвращался в селение и привозил оружие к себе домой.

По доносу неизвестного лица, знавшего о приобретении оружия, Мандре был арестован и помещён в тюрьму. После февральской революции был освобождён.

В царской России началась революция, противостояние красных против белых, во всей Империи вспыхнул пожар революции, и регионы Северного Кавказа не были исключением.

В 1919 году армия генерала Деникина вплотную приблизилась к ингушскому селу Сурхот (Сурхахи) и подвергла его мощному артиллерийскому обстрелу.

Жители села оказали ожесточённое сопротивление. После двухдневной битвы уцелевшие жители покинули село и ушли в горы.

В это время в селе остается Мандре, вооруженный винтовкой, пистолетом и биноклем. С ним в селе (несмотря на уговоры Мандре уходить из села вместе с отступающими) остается и его мать.

Мандре девять дней вёл партизанскую войну против российских войск. В итоге в Сурхахи пришли ингушские вооружённые подразделения и освободили село. Мать Мандре, которая также отказалась покидать захваченное село, была убита артиллерийским снарядом.

Память 

 
 Роман Идриса Базоркина «Из тьмы Веков»
 Книга Багаудина Зязикова «Девять дней из жизни героя», посвященная жизни Мандре.
 Кинофабрика «Союзкино» выпустила фильм о Мандре Нальгиеве, который в настоящее время хранится в Госфильмофонде.

Семья 
 Сын Борахан не смотря на свой малый возраст был сподвижником своего отца. В 1919 году, когда пришли к Сурхахи начали подходить белогвардейцы, Борахан по отцовскому велению отступил вместе с сурхотинцами в горы.

 Мать Нуй. Осталась с сыном в полуразрушенном селении. Погибла в ходе сражения, когда в дом попал артиллерийский снаряд. Была похоронена в своем Ауле (Сурхахи).

См. также 
 Сулумбек Сагопшинский
 Ахмед Хучбаров
 Хизир Хадзиев

Примечания

Литература 
 Книга Багаудина Зязикова — «Девять дней из жизни героя», посвященная Мандре.
 Роман Идриса Бозоркина — «Из тьмы Веков»
 Возвращение к истокам : История Ингушетии в лицах и фактах / [Сост. С. А. Хамчиев]. — Саратов : Дет. кн., 2000. — 573, [1] с. : ил., портр.; 22 см.
 

Красные партизаны Гражданской войны в России‎